High Point kan syfta på:

 High Point, New Jersey, bergstopp, 
 High Point, North Carolina, stad, 
 High Point University
 High Point, Florida, ort,